Шийлдс може да се отнася за:

 град Шийлдс, Мичиган, САЩ
 град Шийлдс, Северна Дакота, САЩ
 град Норт Шийлдс, Англия
 град Саут Шийлдс, Англия
 река Шийлдс, Монтана, САЩ
 Брук Шийлдс (р.1965), американска киноактриса
 Брус Шийлдс (р.?), американски кинооператор
 Никълъс Шийлдс (р.?), американски киноартист
 Никълъс Шийлдс (р.?), канадски киноартист
 Франк Шийлдс (р.1947), австралийски кинорежисьор и сцеанарист
 Фред Шийлдс (1904 – 1974), американски киноартист